Cinema: Friday Night Lights (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 2004 dirigida per Peter Berg i Josh Pate
 Televisió: Friday Night Lights (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 2006 de Peter Berg